Niemcy:
 Wulften – dzielnica gminy Badbergen w powiecie Osnabrück, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Wulften – dzielnica gminy Bissendorf w powiecie Osnabrück, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Wulften am Harz – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterode am Harz